Сергей Наркисович Лебедев (род. 24 июля 1955 года) — советский и российский , специалист в области моделирования процессов физики высоких плотностей энергии, член-корреспондент РАН (2019).

Начальник отдела научно-теоретического отделения «РФЯЦ-ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина».

Основные научные результаты:
 на основе нового подхода к решению уравнений в частных производных разработаны новые разностные схемы решения двумерных уравнений газовой динамики и системы уравнений переноса энергии в полностью ионизованной плазме;
 разработаны физико-математические модели для расчета многокомпонентных течений для построенных разностных схем;
 создана специализированная расчетная методика и программы для проведения численных экспериментов по оценке тактико-технических характеристик ядерных зарядов и различных аспектов их работоспособности;
 создан пакет прикладных программ для моделирования процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом при непрямом воздействии на микромишени в задачах по исследованию возможности термоядерного зажигания.

Примечания

Ссылки